Podlaska grupa IV ligi jest jedną z 18 grup IV ligi. Występuje w niej 18 drużyn z województwa podlaskiego. Opiekunem rozgrywek jest Podlaski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Białymstoku.

Rozgrywki w województwie podlaskim toczą się w jednej grupie, jedna drużyna awansuje do III ligi, grupa I, natomiast zdegradowane zostają 2 zespoły, które spadają do podlaskiej klasy okręgowej.

Sezon 2022/2023 

||rowspan=15|

Sezon 2021/2022 

||rowspan=14|

Sezon 2020/2021 

||rowspan=11|

Sezon 2019/2020 

||rowspan=15|

Sezon 2018/2019 

||rowspan=13|

Sezon 2017/2018 

||rowspan=14|

Sezon 2016/2017 

||rowspan=13|

Sezon 2015/2016 

||rowspan=11|

Sezon 2014/2015 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

Sezon 2013/2014 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

 Do III ligi awansowały KS Wasilków i Puszcza Hajnówka.

Sezon 2012/2013 

 Znicz Suraż wycofal się po rundzie jesiennej
 Do III ligi awansowała 3. drużyna  - LZS Narewka  (Gryf Gródek zrezygnował z awansu)

Sezon 2011/2012 

Ruch Wysokie Mazowieckie wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej.

Sezon 2010/2011 

Stan na zakończenie rundy wiosennej (19 czerwca 2011). Awansowały dwie pierwsze drużyny, spadły  dwie ostatnie..

Sezon 2009/2010 

Stan na zakończenie rundy wiosennej (20 czerwca 2010). Awansowały dwie pierwsze drużyny, spadły trzy ostatnie.

Sezon 2008/2009 
Od sezonu 2008/2009 IV liga stanowi piąty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce.

 Hetman Białystok zrezygnował z awansu do III ligi. Jego miejsce zajął Promień Mońki.

Sezon 2007/2008 

 Supraślanka Supraśl zagrała w barażu o awans do nowej II ligi ze zwycięzcą innej grupy IV ligi.

Sezon 2006/2007 

 Orzeł Kolno awansował do III ligi, grupy I. Zespoły wyżej sklasyfikowane zrezygnowały z awansu.
 Krypnianka Krypno spadła do klasy okręgowej
 Krypnianka Krypno wycofała się po rundzie jesiennej. Pozostałe mecze zweryfikowane zostały jako walkower na korzyść przeciwników
 Jagiellonia II Białystok wycofała się z rozgrywek po sezonie

Sezon 2005/2006 

 Warmia Grajewo awansowała do III ligi, grupy I
 MKS Mielnik spadł do klasy okręgowej

Sezon 2004/2005 

 Wigry Suwałki awansowały do III ligi, grupy I
 Victoria Łyski i Kolejarz Czeremcha spadły do klasy okręgowej

Sezon 2003/2004 

 KS Stawiski  wycofał się po rundzie jesiennej. Jego wyniki zostały anulowane.

Sezon 2002/2003

Sezon 2001/2002

Sezon 2000/2001

Przypisy 

Piąty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce